Pass steht für:
 Reisepass
 Pass (Fußballtaktik), Ballzuspiel
 Pass (Ornament), eine Anordnung aus Kreisen, z. B. Vierpass
 Pass (Sport), Zuspiel des Sportgerätes
 Gebirgspass, Übergang über einen Gebirgszug
 Talpass (Engtal), Engstelle in einem Tal
 Passgang, Gangart von Tieren
 Brauchtumsgruppe beim Schnalzen, siehe Aperschnalzen #Passen
 Perchten- oder Krampusgruppe, siehe Perchten #Perchtenlaufen in der Gegenwart
 von Haarwild ausgetretener Pfad, siehe Wildwechsel #Allgemein
 Der Pass, deutsch-österreichische Fernsehserie von Philipp Stennert und Cyrill Boss

Paß steht für:
 Paß (Wüstung), Wüstung in der Woiwodschaft Westpommern, Polen
 Paß, deutscher Name von Horní Sedlo, Ort in Tschechien
 Paß, früherer Name von Stawki (Węgorzewo), Dorf im Powiat Węgorzewski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Paß, früherer Name von Przystań (Węgorzewo), Dorf im Powiat Węgorzewski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

Pass oder Paß ist der Familienname folgender Personen:
 Cyndi Pass, Schauspielerin, Drehbuchautorin und Produzentin
 Doro Pass-Weingartz (* 1951), deutsche Politikerin (Bündnis 90/Die Grünen)
 Herbert Pass (1913–1983), österreichischer Maler
 Joe Pass (1929–1994), US-amerikanischer Gitarrist
 Reinhard Paß (* 1955), deutscher Politiker (SPD)
 Walter Pass (1942–2001), österreichischer Musikwissenschaftler

PASS steht für:
 Partei der Arbeitswilligen und Sozial Schwachen, deutsche Kleinpartei
 Pro All Stars Series, nordamerikanischer Stock-Car-Verband

Siehe auch:
 Pas (Begriffsklärung)
 Passe (Begriffsklärung)
 Passen (Begriffsklärung)

PASS